Aden je lahko:
 Aden - britanska kolonija
 Protektorat Aden
 Aden - mesto v Jemnu